„ТВ Ривър“ (TV River, в превод „ТВ река“) е доставчик на интернет услуги.

Известни са като доставчик на българска телевизия за САЩ и Канада. Към юли 2012 г. разширеният им пакет включва 26 български телевизионни канала. Базирани са в село Норидж, което е изцяло обградено от Чикаго, имат също офис и в Лас Вегас.

Телевизионният сигнал преминава през интернет и се трансформира през устройство, подобно на модем, което се включва към телевизора, или може да приеме безжичен (уай фай) сигнал от безжичен модем. Към юли 2012 г. устройството, което използва компанията, е „Торнадо М55“ с дистанционно управление, а каналите се сменят подобно на нормална телевизия. Качеството на сигнала не се различава от нормална телевизия.

Компанията твърди, че понеже сигналът минава през интернет, техните услуги (включително и приемане на българска телевизия) могат да се ползват по цял свят.

Външи препратки 
 Официален сайт

Доставчици на интернет
Компании в Илинойс
Българска общност в САЩ
Интернет компании в САЩ